En godsvogn er en jernbanevogn til transport af genstande eller varer.

I jernbanens barndom var godsvogne typisk mindre, to-akslede vogne. Man skelnede mellem åbne og lukkede vogne. Senere er også udviklet mange forskellige specialvogne til transport af forskellige varetyper, f.eks. kølevogne til frostvarer, åbne vogne med sidestøtter til træstammer og flade vogne til containere. Oprindelig blev godsvognene fremført i samme tog som personvognene, men efterhånden gik man over til rene godstog, så passagererne ikke behøvede at vente, mens der blev udvekslet vogne undervejs.

For at skelne mellem forskellige vogne og deres egenskaber anvendes litra, (bogstavbetegnelser). Oprindeligt anvendtes nationale litra, men siden 1965 har været brugt et fælleseuropæisk system udviklet af det internationale jernbaneforbund, UIC.

Systemet består af et hovedlitra (skrevet med versal), som angiver hovedegenskaberne for vognen, efterfulgt af en række underlitra (skrevet med småt) angivende en række specifikke egenskaber. Tillige anvendes også et antal cifre i vognens nummer til at angive egenskaber. Disse vognnumre administreres ligeledes af UIC. Systemet blev som nævnt indført i 1965, men har siden været revideret i 1980, 1987 og senest 2003.

International anvendelse 
For bilateral udveksling af godsvogne er indgået RIV-overenskomsten, Rigolamento Internationale Veicoli, som sikrer, at vogne overholder visse standarder.

Fra 1950'erne og til 2002 havde en række vesteuropæiske lande tillige en aftale om at måtte anvende en pulje af vogne, som var de deres egne, RIV-EUROP-overenskomsten.

Typebetegnelser (UIC-norm) (fra 1987) 
I det 12-cifrede vognnummer angiver det 5. ciffer vogntypen ligesom det 1. bogstav i litraet. Efterhånden som der er udviklet nye vogntyper, har brugen af disse ændret sig, sådan at hvad der bliver betragtet som en standardvogn i dag, kunne være en specialvogn ved indførelsen af litraet.

Kursiv geschriebene Buchstaben sind Bauarten, die dieser Nummer angegliedert sind, aber nicht der Bezeichnung entsprechen.
 O angiver fladvogne med høje sidevægge.
 X angiver tjenestevogne

Nummerskema (UIC-norm) 

Et vognnummer er opbygget af 12 ciffre:
 1. og 2. ciffer angiver udvekslingsregime efter UIC-standard 438-2, bilag 1
 3. og 4. ciffer angiver nummerisk standardkodning af jernbaner efter UIC-standard 920-1
 5. til 8. ciffer angiver nummerisk standardkodning af godsvogne efter UIC-standard 438-2, bilag G
 9. til 11. ciffer er nummerisk løbenummer
 12. ciffer er kontrolciffer.

Beregning af kontrolciffer 
De enkelte tal i vognnummeret ganges skiftevis med 2 og 1, hvorefter tværsummen beregnes. Herefter udregnes forskellen i tværsummen til nærmeste hele tiertal hvilket giver kontrolcifferet.

Mellem 11. og 12. ciffer i vognnummeret angives en bindestreg.

Eksempel:
Vognnummer 33 80 786 5 404
 3 3  8 0  7 8  6 5 4 0 4
 ganges med
 2 1  2 1  2 1  2 1 2 1 2
 Giver
 6 3 16 0 14 8 12 5 8 0 8 tværsum 53, næste 10ertal 60, kontrolciffer 7

UIC Norm 438-2 
Kendte litreringer for Godsvogne

Se også 
 Danske godsvogne
 Dansk jernbanearkiv

Jernbanevogne
Godstransport